Anadolu (türkisch „Anatolien“) steht für:

 Anadolu Ajansı, türkische Nachrichtenagentur
 der deutsche Schulbuchverlag Anadolu
 Anadolu-Gruppe (Anadolu Grubu), türkischer Mischkonzern
 Anadolu (Zeitschrift), ehemalige türkischsprachige Zeitschrift in Deutschland
 Anadolu Mecmuası, ehemalige osmanischsprachige Zeitschrift
 Anadolu (Schiff); ein Amphibisches Angriffsschiff der türkischen Marine, in Ausrüstung